Horney ist der Familienname folgender Personen:

 Brigitte Horney (1911–1988), deutsche Schauspielerin
 Jane Horney (1918–1945), als deutsche Spionin liquidierte Schwedin
 Judy Horney (* 1979), deutsche Dreh- und Sachbuchautorin
 Julie Horney (1948–2016), US-amerikanische Psychologin, Soziologin und Kriminologin
 Karen Horney (1885–1952), deutsch-US-amerikanische Psychoanalytikerin und Autorin

Sonstiges:
 Horney Bluff, Felsenkliff im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Horny
 Hornay